Памфил (; ) може да се отнася за:

 Памфил (митология), син на Егимий, митологичен прародител на дорийците
 Памфил (стратег), атински стратег от 4 век пр.н.е.
 Памфил (художник), гръцки художник от 4 век пр.н.е. от Амфиполис в Македония
 Памфил от Александрия, александрийски граматик и лексикограф от 1 век
 Памфил Кесарийски (ок. 240 – 310), теолог, мъченик и светия
 Св. мъченици Памфил и Порфирий, 16 февруари
 Памфил, пиеса от Теренций
 Памфил – вселюбящ – българско име от гръцки произход

Други:
 Coenonympha pamphilus, вид пеперуда
 Памфилия, древна област в Мала Азия